Cuiavia Inowrocław – klub sportowy założony w 1922 roku. Od sezonu 2014/2015 występuje w IV lidze.

Sukcesy 

 Puchar Polski - Kujawsko-Pomorski ZPN - 2011/12
Runda przedwstępna - Puchar Polski - 2012/2013
Finał Pucharu Polski - Kujawsko-Pomorski ZPN - 2012/2013

Historia 
Największym osiągnięciem drużyny jest gra przez trzy sezony w III lidze piłki nożnej. Cuiavia w sezonie 2013/14 spadła do IV ligi.

Zarząd Klubu 
Stan na 15 listopada 2021r.

Sztab szkoleniowy 
Stan na 15 listopada 2021 r.

Sezon 2021/22   
 Stan na 15 listopada 2021 r.

Kadra

Występy ligowe

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Oficjalna strona klubu
 Cuiavia Inowrocław na facebook.com
 Cuiavia Inowrocław na 90minut.pl

Kluby piłkarskie w województwie kujawsko-pomorskim
Sport w Inowrocławiu